SMI steht für:

 Marienschwestern von der Unbefleckten Empfängnis (lateinisch: Societas Mariae Immaculatae)
 Sächsisches Staatsministerium des Innern, Innenministerium des Freistaates Sachsen 
 Salario mínimo interprofesional, nationaler Mindestlohn Spaniens
 Flughafen Samos-Aristarchos auf der griechischen Insel Samos nach dem IATA-Code
 Schweizerische Medikamenten-Informationsstelle, Auskunftsstelle im Zusammenhang mit Medikamenten, Sitz Basel
 Service Management Infrastruktur, IT-Infrastruktur, die Geschäftsprozesse unterstützt
 Spatially Modulated Illumination, räumlich strukturierte Beleuchtung Vertico-SMI
 Speedway Motorsports, amerikanischer Rennstreckenbetreiber
 Standard Motor Interface, Schnittstellenstandard der Gebäudeautomation für Jalousie- oder Rollladenmotoren
 Stefan-Meyer-Institut für subatomare Physik, Teil der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
 Structure of Management Information, auf ASN.1 basierende Beschreibungssprache
 Sudetendeutsches Musikinstitut
 Supplier Managed Inventory, beschaffungslogistisches Konzept
 Swiss Market Index, bedeutendster Schweizer Aktienindex
 Synchronized Accessible Media Interchange, Dateinamenserweiterung
 System Management Interrupt, Auslöser eines Wechsels des Betriebsmodus in den System Management Mode
 The Secret of Monkey Island, Computerspiel
 Steinbeis School of Management and Innovation (SMI), Business School im Verbund der Steinbeis-Hochschule Berlin
 St. Martin’s Institute of Information Technology, staatliche Hochschule auf Malta

SMI als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Polen: Powiat Mikołowski in der Woiwodschaft Schlesien

smi steht für:
 Andere samische Sprachen (ISO-639-2-Code), Zusammenfassung der sechs am wenigsten gesprochenen oder bereits ausgestorbenen samischen Sprachvarietäten

SMI